Дже́ймс Ро́берт Ре́бхорн (; 1 сентября 1948 — 21 марта 2014) — американский актёр, снявшийся более чем в 100 фильмах и телесериалах.

Биография 
Через несколько лет после рождения, семья переехала в Андерсон, штат Индиана. Изучал политологию в Огайо. После окончания колледжа в 1970 году он отправился в Нью-Йорк, где поступил в Колумбийский университет на факультет искусств. Работал в различных театрах. В 1980-х годах стал сниматься в телевизионных фильмах.

Актёр часто играл авторитетных персонажей, юристов, политиков, врачей и военнослужащих, нередко отрицательных, или деспотичных отцов семейства. Исключением является его роль в сериале «Закон и порядок», где он воплотил образ серийного убийцы.

В научно-фантастическом фильме «День независимости» сыграл министра обороны Нимзицки и в психологическом триллере «Талантливый мистер Рипли» по одноимённому роману Патриции Хайсмит предпринимателя. Его комедийный талант был продемонстрирован в роли доктора Ларри Бенкса в комедии «Знакомство с родителями», в которой его партнёрами были Бен Стиллер и Роберт Де Ниро.

Играл в спектаклях на Бродвее, в частности в театральных постановках «Двенадцать рассерженных мужчин», «Прелюдия к поцелую», и других.

Сериал с его участием «Родина», повествующий о работе ЦРУ, был удостоен нескольких премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Был женат и имел двух дочерей.

Умер в возрасте 65 лет в своём доме в Саут-Ориндже, Нью-Джерси, от рака кожи, который был диагностирован в 1992 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Виттенбергского университета (Огайо)
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета